

Geografia 
 Isola di Egger o Itilleq – isola della Groenlandia (Danimarca)
 Torre Egger – montagna del gruppo del Cerro Torre in Patagonia (Argentina/Cile)

Persone 
 Albin Egger-Lienz (1868-1926) – pittore austriaco
 Alexander Egger (1979) – hockeista su ghiaccio italiano
 Augustin Egger (1833-1906) – vescovo svizzero
 Carlo Egger (1914-2003) – latinista e abate austriaco
 Harald Egger (1970) – hockeista su ghiaccio italiano
 Jean-Pierre Egger (1943) – atleta svizzero
 Joseph Egger (1889-1966) – attore austriaco
 Jürg Egger (1982) – bobbista svizzero
 Reinhard Egger (1989) – slittinista austriaco
 Sabine Egger (1977) – sciatrice austriaca
 Toni Egger (1926-1959) – alpinista italiano
 Wilhelm Egger (1940-2008) – vescovo italiano
 Wolfgang Egger (1963) – designer tedesco